Trick, termine anglosassone per indicare un inganno o un incantesimo praticato da un trickster, cioè un mago malvagio.

Cinema 
 Un cliente pericoloso (Tricks) – film del 1997 diretto da Kenneth Fink
 Trick – film del 1999 diretto da Jim Fall
 Tricks – film del 2004 diretto da Iris Klein
 Trick – film del 2019 diretto da Patrick Lussier

Televisione 
 Trick (serie televisiva) – un dorama giapponese in 3 stagioni del 2000-2003.

Letteratura 
 Brutti scherzi per l'87º Distretto (Tricks) – romanzo di Ed McBain del 1987
 Tricks – romanzo di Ellen Hopkins del 2009

Musica 
 Trick – album di Koda Kumi del 2009
 Trick – album di Jamie T del 2016

Sport 
 Trick – manovra acrobatica fatta con lo skateboard (Skateboarding trick) o con lo snowboard (snowboarding trick)